Holmberg pode referir-se a:
 3573 Holmberg, um asteróide da cintura principal a 2,0904692 UA
 Holmberg IX, uma pequena galáxia irregular e galáxia satélite de M81
 Eduardo Kaunitz de Holmberg (1778-1853), um botânico amador e militar austríaco-argentino
 Eduardo Ladislao Holmberg (1852–1937), um botânico, geólogo, zoólogo e escritor argentino
 Eduardo Wenceslao Holmberg (1815-?), um botânico e militar argentino

Desambiguação